piątek – dzień tygodnia
 Wielki Piątek

 Piątek – miasto w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Piątek
 Piątek – gmina miejsko-wiejska
 Piątek – dawna gromada
 Piątek Mały
 Piątek Wielki

 Piątek – polskie nazwisko
 Tomasz Piątek – polski pisarz i dziennikarz
 Krzysztof Piątek – polski piłkarz

 „Piątek” – singel Varius Manx
 „Piątek” – singel Lanberry